Курбанова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Курбанова (Гурбанова), Анна Рустямовна (род. 1986) — азербайджанская гимнастка, бронзовая медалистка чемпионата Европы (2007, 2009, 2010).
 Курбанова, Арзу Ильхам кызы (род. 1989) — азербайджанский кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель, дочь И. Алиева.
 Курбанова, Гульвира Рахимовна (род. 1986) — казахстанская артистка балета.
 Курбанова, Зайнаб-биби (1887—1928) — .
 Курбанова, Зарина Акбаровна (род. 1995) — узбекистанская гимнастка, бронзовая медалистка чемпионата Азии (2013, 2015).
 Курбанова, Зухра Салямовна (род. 1977) — российская каратистка, тренер, спортивный судья.
 Курбанова, Махмузар Юсиф кызы (1937—1983) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Курбанова, Наталья Курбановна (род. 1983) — российская гандболистка.
 Курбанова, Нурхон Гуломжон кизи (род. 1994) — узбекистанская метательница копья и диска, толкательница ядра.
 Курбанова, Окума Аббас кызы (1913—1988) — азербайджанская советская актриса.
 Курбанова, Розия (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Курбанова, Султанат Муртузалиевна (1934—1996) — заслуженная артистка РСФСР.
 Курбанова, Тамара Мамед кызы (род. 1930) — Герой Социалистического Труда (1950).
 Курбанова, Хаваят Гаджи кызы (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Курбанова, Ханипе (1918 — ?) — председатель Ташаузского облисполкома, Герой Социалистического Труда.
 Курбанова, Шахноза (род. 1994)
 Курбанова, Эльмира Магомедовна (род. 1971) — казахстанская спортсменка, специализирующаяся на подводном ориентировании.